Spielverderber ist der Titel folgender Werke:
 Tatort: Spielverderber
 Spielverderber, Single von Inka Bause (1984)